Nella stagione 1976-1977 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 C.M.M. San Michele è promosso in Serie D.
 Corno, Cordenonese e Ponziana retrocedono in Prima Categoria.
Classifica marcatori: 21 reti: Botta (C.M.M.Monfalcone) - 20 reti: Ulcigrai (Fontanafredda) - 12 reti: F.Pontel (Gradese) e Rambaldini (Tarcentina) - 11 reti: Maccan (Brugnera) e Poles (Fontanafredda) - 10 reti: Passone (Palmanova) e Tarlao (Pro Cervignano)

Risultati
 Questa edizione è stata caratterizzata da parecchie partite rinviate (ad un certo punto il S.Giovanni ne aveva tre) ed intere domeniche sono state dedicate ai recuperi come il 20 e 27 febbraio ed il 12 giugno.

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Brugnera, Cormonese, Corno, Cordenonese, Pro Gorizia e Ponziana. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Maniago e Bertiolo (dal girone A) e San Canzian e Pieris (dal girone B)

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO5 e 12 settembre 1976

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO19 e 26 settembre 1976

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO4 novembre e 8 dicembre 1976

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEDICESIMI DI FINALE6 e 23 gennaio 1977

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|OTTAVI DI FINALE20 e 27 marzo 1977

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1976-1977 della F.I.G.C. - Roma (1977)
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia